

Psicologia
Allegria – stato d'animo o sentimento caratterizzato dal buon umore.

Cinema e televisione
Allegria (Allotria) – film tedesco del 1936 diretto da Willi Forst
Allegria! – programma televisivo italiano trasmesso dal 	1999 al 2001

Musica
Allegria – album dei Gipsy Kings
Allegria – singolo di Mina del 1968

Pagine correlate
Alegria

Altri progetti